Соревнования по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1964 года проводились только среди мужчин. Матчи проходили 11-23 октября на трёх полях стадиона «Кавадзака» в Токио.

В турнире участвовали 15 команд. Пять сборных представляли Европу (Великобритания, Испания, Нидерланды, ГДР, Бельгия), пять — Азию (Индия, Пакистан, Япония, Малайзия, Гонконг), две — Африку (Кения, Южная Родезия), две — Австралию и Океанию (Австралия, Новая Зеландия), одна — Северную Америку (Канада). Сборная ГДР выступала под маркой Объединённой германской команды.

Турнир проводился по двухступенчатой системе. Сначала команды разделили на две группы. Те, кто занял в группе 1-2-е места, вышли в полуфинал, а занявшие 3-4-е места — в плей-офф за 5-8-е места.

Чемпионский титул после поражения в финале на прошлой Олимпиаде в Риме себе вернула сборная Индии, выиграв в решающем матче у Пакистана — 1:0. Этот титул стал для индийцев седьмым в истории. При этом они испытали высокую конкуренцию не только в финальных матчах, как раньше, но и на групповом этапе, одержав только одну крупную победу над Гонконгом (6:0) и потеряв очки в поединках с ОГК (1:1) и Испанией (1:1). Трёхкратным олимпийским чемпионом стал Удхам Сингх, двукратными — Шанкар Лакшман и Харипал Каушик.

Пакистанцы завоевали второе олимпийское серебро в истории (в первый раз — в 1956 году в Мельбурне). В их составе играли олимпийские чемпионы 1960 года Манзур Хуссейн Атиф, Мунир Дар, Анвар Ахмед Хан и Мотиулла Хан. Для Атифа и Дара эта олимпийская медаль стала третьей.

Бронзу впервые выиграла сборная Австралии.

Медалисты

Результаты

Группа А

Группа B

Турнир за 5-8-е места

1/2 финала

Матч за 5-6-е места

Матч за 3-4-е места

Финал

Итоговое положение

Снайперы 

10 мячей

 Притхипал Сингх

8 мячей

 Франсиско Амат
 Франк Звертс

7 мячей

 Дон Макуоттерс

6 мячей

 Эрик Пирс
 Дитер Эрлих
 Манзур Хуссейн Атиф

5 мячей

 Харбиндер Сингх
 Эдуардо Дуальде
 Карл-Хайнц Фрайбергер
 Рольф Вестфаль
 Мунир Дар

4 мяча

 Андре Мюш
 Мухаммад Афзал Манна

3 мяча

 Мохиндер Лал
 Автар Сингх Сохал
 Яап Войгт
 Акио Такасима

2 мяча

 Рэй Эванс
 Патрик Нилан
 Ги Мизерк
 Эрик ван Бёрен
 Джим Диган
 Джон Кэдмен
 Даршан Сингх
 Игнасио Масайя
 Джон Янг
 Амар Сингх Мангат
 Кандиах Анандараджа
 Кох Хок Сенг
 Челлиах Парамалингам
 Тео Терлинген
 Франсис ван ’т Хофт
 Тео ван Вронховен
 Фил Байгрейв
 Алан Паттерсон
 Мухаммад Асад Малик
 Хаваджа Зака-уд-Дин

1 мяч

 Десмонд Пайпер
 Дон Смарт
 Робин Ходдер
 Ив Бернар
 Клод Равине
 Джоффри Каттер
 Джонни Монтейро
 Кулдип Сингх Госал
 Лионель Гутьеррес
 Харипал Каушик
 Джон Питер
 Хайме Амат
 Хорхе Видаль
 Хосе Коломер
 Аллан Рафаэл
 Ричард Чоппинг
 Виктор Уоррен
 Сурджит Сингх Панесар
 Алу Мендонса
 Эдгар Фернандес
 Эгберт Фернандес
 Лео Фернандес
 Дораисами Мунусами
 Лоуренс ван Хёйзен
 Маникам Шанмуганатхан
 Дуглас Нонис
 Раджаратнам Йогесваран
 Шарль Костер ван Ворхаут
 Нико Спитс
 Ян ван Госвиллиген
 Франс Фиолет
 Брюс Джадж
 Питер Байерс
 Лотар Липперт
 Халид Махмуд
 Роберт Ульетт
 Ллойд Кох
 Дес Томлинсон
 Рональд Спенс
 Цунэя Юдзаки
 Юнити Ямагути
 Хироси Танака
 Сэидзи Кихара

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com
 Официальный отчёт XVIII летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Т. 2. С. 413—448.

Соревнования на летних Олимпийских играх 1964
1964 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Японии